Edward Jervis Jervis (1767–1859) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia St Vincent
 Edward John Levesen Jervis (1850–1885) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia St Vincent
 Edward Robert James Jervis (ur. 1951) – brytyjski arystokrata, 8. wicehrabia St Vincent